Toppo kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Toppo (ö), Lappland, Norra Lappland,

Italien 

 Toppo (ort), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar